Herrarnas dubbelspel i badminton vid olympiska sommarspelen 2004 i Goudi Olympic Hall i Aten. Samtliga matcher var del av en vanlig utslagsturnering, förutom bronsmatchen som spelades mellan förlorarna i semifinalen.

Medaljörer

Finaler
{{4TeamBracket-Tennis3-with third
| team-width=175
| RD1-seed1=8
| RD1-team1= Eng Hian (INA) Flandy Limpele (INA)
| RD1-score1-1=1
| RD1-score1-2=10
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=3
| RD1-team2= Kim Dong-moon (KOR) Ha Tae-kwon (KOR)
| RD1-score2-1=15
| RD1-score2-2=15
| RD1-score2-3=
| RD1-seed3=
| RD1-team3= Lee Dong-soo (KOR) Yoo Yong-sung (KOR)
| RD1-score3-1=9
| RD1-score3-2=15
| RD1-score3-3=15
| RD1-seed4=5
| RD1-team4=

Resultat

Övre halvan
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD3=Kvartsfinaler
| RD4=Semifinaler
| RD1-seed01=1
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=
| RD1-score01-2=
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=Bye
| RD1-score02-1=
| RD1-score02-2=
| RD1-score02-3=
| RD1-seed03=
| RD1-team03= Kim Y (KOR) Yim B (KOR)
| RD1-score03-1=
| RD1-score03-2=
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04=Bye
| RD1-score04-1=
| RD1-score04-2=
| RD1-score04-3=
| RD1-seed05=8
| RD1-team05= E Hian (KOR) F Limpele (INA)
| RD1-score05-1=
| RD1-score05-2=
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06=Bye
| RD1-score06-1=
| RD1-score06-2=
| RD1-score06-3=
| RD1-seed07=
| RD1-team07= A Clark (GBR) N Robertson (GBR)
| RD1-score07-1=15
| RD1-score07-2=15
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=
| RD1-team08= P Ngernsrisuk (THA) S Prapakamol (THA)
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=9
| RD1-score08-3=
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Kim D (KOR) Ha T (KOR)
| RD1-score09-1=
| RD1-score09-2=
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10=Bye
| RD1-score10-1=
| RD1-score10-2=
| RD1-score10-3=
| RD1-seed11=
| RD1-team11= S Budiarto (INA) T Kusharjanto (INA)
| RD1-score11-1=11
| RD1-score11-2=15
| RD1-score11-3=8
| RD1-seed12=
| RD1-team12= M Łogosz (POL) R Mateusiak (POL)
| RD1-score12-1=15
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=15
| RD1-seed13=6
| RD1-team13= Sang Y (CHN) Zheng B (CHN)
| RD1-score13-1=
| RD1-score13-2=
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14=Bye
| RD1-score14-1=
| RD1-score14-2=
| RD1-score14-3=
| RD1-seed15=
| RD1-team15= G Patis (GRE) T Velkos (GRE)
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=
| RD1-team16= Chan CM (MAS) Chew CE (MAS)
| RD1-score16-1=15
| RD1-score16-2=15
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=15
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=12
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Kim Y (KOR) Yim B (KOR)
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=15
| RD2-score02-3=15
| RD2-seed03=
| RD2-team03= E Hian (INA) F Limpele (INA)
| RD2-score03-1=15
| RD2-score03-2=15
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= A Clark (GBR) N Robertson (GBR)
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=12
| RD2-score04-3=
| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Kim D (KOR) Ha T (KOR)
| RD2-score05-1=15
| RD2-score05-2=15
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= M Łogosz (POL) R Mateusiak (POL)
| RD2-score06-1=9
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=
| RD2-seed07=6
| RD2-team07= Sang Y (CHN) Zheng B (CHN)
| RD2-score07-1=15
| RD2-score07-2=15
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= Chan CM (MAS) Chew CE (MAS)
| RD2-score08-1=11
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Kim Y (KOR) Yim B (KOR)
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=10
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=8
| RD3-team02= E Hian (INA) F Limpele (INA)
| RD3-score02-1=15
| RD3-score02-2=15
| RD3-score02-3=
| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Kim D (KOR) Ha T (KOR)
| RD3-score03-1=15
| RD3-score03-2=15
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= Sang Y (CHN) Zheng B (CHN)
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=11
| RD3-score04-3=
| RD4-seed01=8
| RD4-team01= E Hian (INA) F Limpele (INA)
| RD4-score01-1=8
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= Kim D (KOR) Ha T (KOR)
| RD4-score02-1=15
| RD4-score02-2=15
| RD4-score02-3=
}}

Nedre halvan

| RD1-score06-1=15
| RD1-score06-2=15
| RD1-score06-3=
| RD1-seed07=
| RD1-team07=Bye
| RD1-score07-1=
| RD1-score07-2=
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Choong TF (MAS) Lee WW (MAS)
| RD1-score08-1=
| RD1-score08-2=
| RD1-score08-3=
| RD1-seed09=
| RD1-team09= S Carson (RSA) D James (RSA)
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= K Qi Han (USA) H Bach (USA)
| RD1-score10-1=15
| RD1-score10-2=15
| RD1-score10-3=
| RD1-seed11=5
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=
| RD1-score11-2=
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12=Bye
| RD1-score12-1=
| RD1-score12-2=
| RD1-score12-3=
| RD1-seed13=
| RD1-team13=Bye
| RD1-score13-1=
| RD1-score13-2=
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= K Masuda (JPN) T Ohtsuka (JPN)
| RD1-score14-1=
| RD1-score14-2=
| RD1-score14-3=
| RD1-seed15=2
| RD1-team15= Cai Y (CHN) Fu H (CHN)
| RD1-score15-1=
| RD1-score15-2=
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=
| RD1-team16=Bye
| RD1-score16-1=
| RD1-score16-2=
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= Lee D (KOR) Yoo Y (KOR)
| RD2-score01-1=15
| RD2-score01-2=15
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=7
| RD2-team02= L Hadiyanto (INA) A Yulianto (INA)
| RD2-score02-1=11
| RD2-score02-2=10
| RD2-score02-3=
| RD2-seed03=
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=10
| RD2-score03-2=13
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= Choong TF (MAS) Lee WW (MAS)
| RD2-score04-1=15
| RD2-score04-2=15
| RD2-score04-3=
| RD2-seed05=
| RD2-team05= K Qi Han (USA) H Bach (USA)
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= J Eriksen (DEN) M Hansen (DEN)
| RD2-score06-1=15
| RD2-score06-2=15
| RD2-score06-3=
| RD2-seed07=
| RD2-team07= K Masuda (JPN) T Ohtsuka (JPN)
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=17
| RD2-score07-3=9
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Cai Y (CHN) Fu H (CHN)
| RD2-score08-1=15
| RD2-score08-2=16
| RD2-score08-3=15

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Lee D (KOR) Yoo Y (KOR)
| RD3-score01-1=11
| RD3-score01-2=15
| RD3-score01-3=15
| RD3-seed02=4
| RD3-team02=
| RD3-score02-1='''15
| RD3-score02-2=11
| RD3-score02-3=9
| RD3-seed03=5
| RD3-team03=

Badminton vid olympiska sommarspelen 2004